

Geografia
Löwen – esonimo tedesco di Lovanio, nelle Fiandre, Belgio
Löwen – vecchio nome tedesco di Lewin Brzeski, nel voivodato di Opole, Polonia

Persone
Alexander Lowen (1910-2008) – psicoterapeuta e psichiatra statunitense
Eduard Löwen (1997) – calciatore tedesco